Спир - фамилия:

 Спир — дворянский род.

 Спир, Александр Александрович (или Шпир; 1770—1862) — врач, философ и медицинский деятель; отец Африкана Спира.
 Спир, Африкан (или Шпир; 1837—1890) — русско-немецкий философ-неокантианец.
 Спир, Моника (1984—2014) — венесуэльская актриса, Мисс Венесуэла 2004 года.
 Спир, Хьюго (род. 1969) — английский актёр.
  — военный США, генерал времён гражданской войны.

См. также 
 Спиро